Гарднер, Рэнди
 Гарднер, Рэнди (род. 1958) — американский фигурист выступавший в парном катании.
 Гарднер, Рэнди (род. 1946) — обладатель документально зарегистрированного рекорда максимального пребывания без сна.